Rudolf Lukeš může být:

 Rudolf Lukeš (chemik) (1897–1960) – český chemik, žák Emila Votočka 
 Rudolf Lukeš (filmový architekt) (1923–1976) – český filmový architekt a ilustrátor
 Rudolf Lukeš (geolog) (* 1940) – český geolog a hydrogeolog

Podobné jméno 
 Rudolf Lukes (1861–1934) – český lékař